Râul Fundoaia se poate referi la:

 Fundoaia - afluent al Jijiei
 Fundoaia - afluent al râului Ștefănița